Juan Ignacio Londero var regerande mästare, men han förlorade i kvartsfinalen mot Laslo Đere.

Cristian Garín vann titeln efter att ha besegrat Diego Schwartzman med 2–6, 6–4, 6–0 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången. 

 Diego Schwartzman (Final)
 Guido Pella (Andra omgången)
 Cristian Garín (Mästare)
 Laslo Đere (Semifinal)
 Albert Ramos Viñolas (Kvartsfinal)
 Pablo Cuevas (Kvartsfinal)
 Fernando Verdasco (Första omgången)
 Juan Ignacio Londero (Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Facundo Bagnis (Kvalificerad)
  Pedro Sousa (Första kvalomgången)
  Juan Pablo Varillas (Kvalificeringsmatch, drog sig ur)
  Alessandro Giannessi (Första kvalomgången)
  Federico Gaio (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Pedro Martínez (Kvalificerad)
  Filip Horanský (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  João Domingues (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Facundo Bagnis
  Juan Pablo Ficovich
  Carlos Taberner
  Pedro Martínez

Lucky losers
  Federico Gaio
  Filip Horanský

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Singel
Córdoba Open 2020 – Singel